The Creeper – film del 1948 diretto da Jean Yarbrough
 The Creeper – album di Donald Byrd del 1981